Johann Gronsfeld ist der Name folgender Personen:

* Johann Carolus von Gronsfeld-Nevelstein (1715–1765), deutscher Adliger
 Johann Franz von Gronsfeld (Johann Franz Graf von Gronsfeld-Bronckhorst; 1640–1719), deutscher Feldmarschall